Menthon peut faire référence à :

Hydronyme 

Le Menthon est une rivière située dans le département de l'Ain, dans la région Rhône-Alpes, elle passe par Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Genis-sur-Menthon;

Toponyme 

Menthon-Saint-Bernard, commune française du département de la Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Saint-Cyr-sur-Menthon, commune française du département de la Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Saint-Genis-sur-Menthon, commune française du département de la Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Patronymes 

Famille de Menthon :
Bernard VI de Menthon, comte et colonel du régiment d'Annecy;
Charles de Menthon d’Aviernoz, militaire et homme politique savoyard;
Pierre de Menthon, diplomate et homme politique français;
François de Menthon, résistant, homme politique et un juriste français;
Henri de Menthon (homme politique) 
Sophie de Menthon née Turpin, présidente de sociétés et membre du Conseil économique, social et environnemental.
 François Ruphy de Menthon, homme politique savoyard
 Michel Reveyrand-de Menthon, haut fonctionnaire français

Voir aussi
Menthon possède un homophone : .